Aconcagua steht für:
 Aconcagua, ein Berg in Argentinien
 Río Aconcagua, ein Fluss in Chile
 (1821) Aconcagua, ein Asteroid
 Aconcagua (Album), ein Album der chilenischen Rockband Los Jaivas
 Aconcagua (Parque de la Ciudad), eine Achterbahn